Суперкубок Італії з футболу 2008 — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 серпня 2008 року між чемпіоном Італії «Інтернаціонале» та володарем кубка Італії «Ромою».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2008
Італія
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Серпень 2008
Матчі ФК «Рома»
2008 в італійському спорті